Ружамполь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ружамполь — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Ружамполь — деревня в Дзержинском районе Минской области.